4-й чемпионат Белоруссии по футболу среди команд Третьей лиги прошёл с 30 июля 1994 г. по 25 июня 1995 г. Впервые чемпионат проходил в двух географических зонах. Последний раз за победу давалось два очка, со следующего сезона это количество увеличилось до трёх. Победители зональных турниров — борисовский «Фомальгаут» и новополоцкий «Нафтан-Девон» получили путёвки во Вторую лигу. За дополнительную путёвку боролись минское «Динамо-Юни» и новополоцкий «Биолог-Белкон».

Итоговая таблица

Зона А

Зона Б

Стыковые матчи 
 Динамо-Юни — Биолог-Белкон 2:2
 Биолог-Белкон — Динамо-Юни 0:0 (пен. — 3:4)

См. также 
 Первая лига 1994/95
 Вторая лига 1994/95

Ссылки 
 RSSSF
 kick-off.by

Футбол в Европе в 1994 году
Футбол в Европе в 1995 году
Спорт в Белоруссии в 1994 году
Спорт в Белоруссии в 1995 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1994/1995